Table des caractères Unicode U+F000 à U+F8FF.

Zone à usage privé (Unicode 1.1) () 
Ces points de code sont assignés pour les usages privés : aucun caractère standard n’y est officiellement défini.

Table des caractères

Voir aussi

Liens externes 
  Private Use Area, table sur le site Unicode (document PDF).

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (F000-FFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00F00